Socrat. — латинское сокращение, обозначающее древних авторов:

 Сократ (ок. 469—399 год до н. э.) — древнегреческий философ;
 Сократ Схоластик (ок. 380—439) — византийский христианский историк, автор «Церковной истории» в 7 книгах.